George Kleine – produttore cinematografico statunitense 
 Joe Kleine – ex cestista statunitense
 Lil Kleine – rapper olandese
 Moritz Kleine-Brockhoff – ex cestista e giornalista tedesco
 Piet Kleine – ex pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Theodor Kleine – canoista tedesco
 Thomas Kleine – ex calciatore tedesco